Бетани Маттек-Сандс и Саня Мирза — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Лизель Хубер и Лиза Реймонд — не защищали свой титул, но обе принимали участие в соревнованиях:
 Лизель (вместе с Се Шувэй) уступила уже на старте.
 Лиза (вместе с Самантой Стосур) прошла раунд.

Посев 

  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Отказ)
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Финал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)

<ol start="4">
 Нурия Льягостера Вивес /  Чжэн Цзе ''(Полуфинал)
 Се Шувэй /  Лизель Хубер ''(Первый раунд)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира 

Теннисный чемпионат Дубая 2013